Суховерховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Суховерховское сельское поселение — входит в Кирилловский район

Костромская область
 Суховерховское сельское поселение — входит в Кологривский район